Повсть гірська (, , ) — мінеральне утворення, сплутано волокнистий різновид таких мінералів:
 Рогова обманка
 Амфібол-азбест

Література